Хералд Ваненбург е нидерландски футболист.

национален отбор 
Записал е и 42 мача за националния отбор на Нидерландия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Нидерландски футболисти